Юхим Даниловський ( до  —  після ) — військовий діяч Російської імперії.

Біографія 
Походження невідоме. З 1739 р. значковий товариш у Генеральній Військовій Канцелярії. З 1741 до 4 жовтня 1765 р. військовий канцелярист ГВК. У 1766 р. секретар ГВК. Абшитований військовий товариш.

Маєтності 
Мешкав у с. Усівка Басанської сотні, де мав 21 підданого.

Родина 
Був одружений з Наталією Яківною Пилипенко, донькою переяславського полкового осавула Якова Михайловича Пилипенко. В 1774 р. удівець. Дітей не мав.

Примітки 

Козацька старшина